Вильгельм Карл Кепплер, Вильгельм Карл Кеплер (, , Гейдельберг — , Фридрихсхафен) — германский государственный деятель, промышленник, обергруппенфюрер СС (30 января 1942).

Биография 
Организовал пронацистскую финансово-промышленную группу (группа Кепплера, известную позднее как «круг друзей Рейхсфюрера СС»).

В начале 1933 года был избран депутатом рейхстага, а в июле назначен рейхскомиссаром по экономическим делам. В 1936 году стал советником Г. Геринга по вопросам Четырёхлетнего плана. Участвовал в подготовке и осуществлении аншлюса Австрии. В 1938 году был направлен в Вену рейхскомиссаром.

В период Второй мировой войны работал в Имперском министерстве иностранных дел, статс-секретарь для особых поручений МИДа (1938—1945). Руководил предприятиями и фондами в подчинении СС. После поражения нацистской Германии был приговорен к 10 годам заключения. Освобожден в 1951 году.

Звания и чины 
20.03.1933	кандидат СС (SS-Anwärter)
21.03.1933	штандартенфюрер СС (SS-Standartenführer)
23.08.1933	оберфюрер СС (SS-Oberführer)
06.02.1935	бригадефюрер СС (SS-Brigadeführer) (старшинство с 30.01.1935)
13.09.1936	группенфюрер СС (SS-Gruppenführer)
30.01.1942	обергруппенфюрер СС (SS-Obergruppenführer)
19.03.1938	статс-секретарь (Staatssekretär z.b.V.)
ок. 1941	рейхсгауптамтсляйтер (Reichshauptamtsleiter der NSDAP)

Награды 
 Шеврон старого бойца
 Золотой партийный знак НСДАП
 Медаль За выслугу лет в НСДАП в бронзе и серебре
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почетная сабля рейхсфюрера СС

Литература 
 
 Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes, Moshe Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, Karl Blessing Verlag, München 2010, ISBN 3-89667-430-7, ISBN 978-3-89667-430-2.
 Wolfgang Zdral: Der finanzierte Aufstieg des Adolf H. Wien, 2002. ISBN 3-8000-3890-0.
 Autorenkollektiv: Biographisches Lexikon zur deutschen Geschichte, Berlin 1970, S. 361 f.

Офицеры СС
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)
Выпускники Гданьского политехнического университета